Klaragyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klaragyl, Skåne, sjö i Osby kommun, 
Klaragylet, sjö i Olofströms kommun, 
Klaragyl, Småland, sjö i Älmhults kommun,

Se även
Klaragöl, sjö i Karlskrona kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn